Aviva Birmingham Grand Prix 2012 – mityng lekkoatletyczny zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi 2012, który odbył się 26 sierpnia na Alexander Stadium w Birmingham.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w Anglii
Sport w Birmingham
Birmingham Grand Prix